Джиперс Криперс () — название художественных произведений.
 Jeepers Creepers — джазовая песня о диком скакуне по кличке Джиперс Криперс, исполненная Луи Армстронгом в фильме «Вальсирующие» в 1938 году.
 Джиперс Криперс (1939) — американский фильм режиссёра Фрэнка Макдональда.
 Джиперс Криперс (1939) — американский мультфильм режиссёра Роберта Клампетта о приключениях поросёнка Порки, героя «Looney Tunes».
 Джиперс Криперс — американская франшиза ужасов, режиссёра Виктора Сальвы.
 Джиперс Криперс — персонаж фильмов ужасов, главный антагонист серии «Джиперс Криперс». 
 Джиперс Криперс (2001) — американский фильм ужасов режиссёр Виктора Сальвы.
 Джиперс Криперс 2 (2003) — американский фильм ужасов режиссёр Виктора Сальвы.
 Джиперс Криперс 3 (2017) — американский фильм ужасов режиссёр Виктора Сальвы.